Paul II peut désigner plusieurs personnes.

Religieux 

 Paul II, pape de 1464 à 1471 ;
 Paul II, patriarche de Constantinople de 641 à 653 ;
 Paul II ,patriarche d'Antioche de 518 à 521 ;
 Paul II de Garni, catholicos de l'Église apostolique arménienne ;

Princes 

 Paul II Anton Esterházy (1711-1762), maréchal d'Empire austro-hongrois.

Prétendants 

 Paul II de Grèce (2023-), nom royal donné à Paul de Grèce (1967-)

Homonymie dynastique